Andreas Athanasiou (1994-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Athánasios Athanasíou (1951-), homme politique grec ;
 Charálambos Athanasíou (1946-), homme politique grec ;
 Génica Athanasiou (1897-1966), comédienne française.

Patronyme grec